Микелони () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Микелони, Пачифико Тициано (1881—1936) — католический прелат, епископ.
 Микелони, Федерико (?—2006) — капитан-регент Сан-Марино (1957—1958 и 1961).